DFK peut désigner i:
 Deep French Kiss, un baiser profond avec participation de la langue ;
 Deutsches Friedenskartell (en français, Cartel de la paix allemand), une organisation faîtière allemande regroupant la plupart des organisations du mouvement pacifiste allemand de la République de Weimar.